Список турунів Білорусі включає всі види, роди та інші таксони жуків з родини Турунові (Carabidae), що виявлені на території  Білорусі.

Список видів 
У Білорусі виявлено більше 314 видів турунів, в тому числі 52 види роду Bembidion, 38 видів роду Amara, 21 вид роду Agonum.
 Acupalpus brunnipes
 Acupalpus exiguus
 Acupalpus flavicollis
 Acupalpus meridianus
 Acupalpus parvulus
 Agonum emarginatum
 Agonum dolens
 Agonum duftschmidi
 Agonum ericeti
 Agonum fuliginosum
 Agonum gracile
 Agonum gracilipes
 Agonum hypocrita
 Agonum impressum
 Agonum longicorne
 Agonum lugens
 Agonum marginatum
 Agonum micans
 Agonum muelleri
 Agonum munsteri
 Agonum piceum
 Agonum scitulum
 Agonum sexpunctatum
 Agonum thoreyi
 Agonum versutum
 Agonum viduum
 Amara aenea
 Amara apricaria
 Amara aulica
 Amara bifrons
 Amara brunnea
 Amara chaudoiri
 Amara communis
 Amara concinna
 Amara consularis
 Amara convexior
 Amara convexiuscula
 Amara cursitans
 Amara curta
 Amara equestris
 Amara erratica
 Amara eurynota
 Amara famelica
 Amara familiaris
 Amara fulva
 Amara fusca
 Amara gebleri
 Amara infima
 Amara ingenua
 Amara littorea
 Amara lucida
 Amara lunicollis
 Amara majuscula
 Amara montivaga
 Amara municipalis
 Amara nitida
 Amara ovata
 Amara plebeja
 Amara praetermissa
 Amara quenseli
 Amara similata
 Amara spreta
 Amara tibialis
 Amara tricuspidata
 Anchomenus dorsalis
 Anisodactylus binotatus
 Anisodactylus nemorivagus
 Anisodactylus signatus
 Anthracus consputus
 Asaphidion austriacum
 Asaphidion flavipes
 Asaphidion pallipes
 Badister bullatus
 Badister collaris
 Badister dilatatus
 Badister dorsiger
 Badister lacertosus
 Badister meridionalis
 Badister peltatus
 Badister sodalis
 Badister unipustulatus
 Bembidion bruxellense
 Bembidion cruciatum
 Bembidion decorum
 Bembidion deletum
 Bembidion femoratum
 Bembidion fluviatile
 Bembidion lunatum
 Bembidion milleri
 Bembidion modestum
 Bembidion monticola
 Bembidion saxatile
 Bembidion stephensii
 Bembidion tetracolum
 Bembidion illigeri
 Bembidion tibiale
 Bembidion argenteolum
 Bembidion foraminosum
 Bembidion litorale
 Bembidion striatum
 Bembidion velox
 Bembidion azurescens
 Bembidion minimum
 Bembidion articulatum
 Bembidion assimile
 Bembidion doris
 Bembidion gilvipes
 Bembidion octomaculatum
 Bembidion schueppelii
 Bembidion transparens
 Bembidion bipunctatum
 Bembidion pallidipenne
 Bembidion punctulatum
 Bembidion ruficolle
 Bembidion lampros
 Bembidion nigricorne
 Bembidion properans
 Bembidion pygmaeum
 Bembidion dentellum
 Bembidion obliquum
 Bembidion ruthenum
 Bembidion semipunctatum
 Bembidion varium
 Bembidion obtusum
 Bembidion biguttatum
 Bembidion guttula
 Bembidion iricolor
 Bembidion lunulatum
 Bembidion mannerheimii
 Bembidion neresheimeri
 Bembidion humerale
 Bembidion quadrimaculatum
 Bembidion quadripustulatum
 Blemus discus
 Blethisa multipunctata
 Brachinus crepitans
 Brachinus explodens
 Bradycellus caucasicus
 Bradycellus csikii
 Bradycellus ruficollis
 Broscus cephalotes
 Calathus ambiguus
 Calathus cinctus
 Calathus erratus
 Calathus fuscipes
 Calathus melanocephalus
 Calathus micropterus
 Callistus lunatus
 Calosoma auropunctatum
 Calosoma denticolle
 Calosoma inquisitor
 Calosoma investigator
 Calosoma reticulatum
 Calosoma sycophanta
 Carabus arvensis
 Carabus cancellatus
 Carabus clathratus
 Carabus convexus
 Carabus coriaceus
 Carabus excellens
 Carabus glabratus
 Carabus granulatus
 Carabus hortensis
 Carabus intricatus
 Carabus marginalis
 Carabus menetriesi
 Carabus nemoralis
 Carabus nitens
 Carabus violaceus
 Chlaenius costulatus
 Chlaenius nigricornis
 Chlaenius nitidulus
 Chlaenius quadrisulcatus
 Chlaenius sulcicollis
 Chlaenius tibialis
 Chlaenius tristis
 Chlaenius vestitus
 Cicindela campestris
 Cicindela hybrida
 Cicindela sylvatica
 Clivina collaris
 Clivina fossor
 Cychrus caraboides
 Cylindera germanica
 Cylindera maritima kirgisica
 Cymindis humeralis
 Cymindis macularis
 Cymindis vaporariorum
 Demetrias imperialis
 Demetrias monostigma
 Diachromus germanus
 Dicheirotrichus cognatus
 Dicheirotrichus placidus
 Dicheirotrichus rufithorax
 Dolichus halensis
 Dromius angusticollis
 Dromius agilis
 Dromius fenestratus
 Dromius quadraticollis
 Dromius quadrimaculatus
 Dromius quadrisignatus
 Dromius schneideri
 Dyschirius aeneus
 Dyschirius angustatus
 Dyschirius arenosus
 Dyschirius digitatus
 Dyschirius globosus
 Dyschirius impunctipennis
 Dyschirius intermedius
 Dyschirius laeviusculus
 Dyschirius neresheimeri
 Dyschirius nitidus
 Dyschirius obscurus
 Dyschirius politus
 Dyschirius tristis
 Elaphrus angusticollis
 Elaphrus aureus aureus
 Elaphrus cupreus
 Elaphrus riparius
 Elaphrus uliginosus
 Epaphius rivularis
 Epaphius secalis
 Harpalus affinis
 Harpalus anxius
 Harpalus autumnalis
 Harpalus calceatus
 Harpalus distinguendus
 Harpalus flavescens
 Harpalus froelichii
 Harpalus griseus
 Harpalus hirtipes
 Harpalus laevipes
 Harpalus latus
 Harpalus luteicornis
 Harpalus picipennis
 Harpalus progrediens
 Harpalus pumilus
 Harpalus rubripes
 Harpalus rufipalpis
 Harpalus rufipes
 Harpalus serripes
 Harpalus servus
 Harpalus signaticornis
 Harpalus smaragdinus
 Harpalus solitaris
 Harpalus subcylindricus
 Harpalus tardus
 Harpalus xanthopus winkleri
 Laemostenus terricola
 Lebia chlorocephala
 Lebia cruxminor
 Lebia cyanocephala
 Leistus ferrugineus
 Leistus piceus
 Leistus terminatus
 Licinus depressus
 Loricera pilicornis
 Masoreus wetterhallii
 Microlestes maurus
 Microlestes minutulus
 Miscodera arctica
 Nebria brevicollis
 Nebria livida
 Nebria rufescens
 Notiophilus aquaticus
 Notiophilus biguttatus
 Notiophilus germinyi
 Notiophilus palustris
 Ocys quiquestriatum
 Odacantha melanura
 Olisthopus rotundatus
 Omophron limbatum
 Oodes gracilis
 Oodes helopioides
 Ophonus puncticeps
 Ophonus laticollis
 Ophonus nitidulus
 Ophonus puncticollis
 Ophonus rufibarbis
 Oxypselaphus obscurus
 Panagaeus bipustulatus
 Panagaeus cruxmajor
 Paradromius linearis
 Paradromius longiceps
 Paranchus albipes
 Patrobus atrorufus
 Perileptus areolatus
 Philorhizus notatus
 Philorhizus sigma
 Philorhizus spilotus
 Platynus assimilis
 Platynus krynickii
 Platynus livens
 Platynus longiventris
 Platynus mannerheimii
 Poecilus cupreus
 Poecilus lepidus
 Poecilus punctulatus
 Poecilus versicolor
 Pterostichus aethiops
 Pterostichus anthracinus
 Pterostichus aterrimus
 Pterostichus diligens
 Pterostichus gracilis
 Pterostichus macer
 Pterostichus melanarius
 Pterostichus minor
 Pterostichus niger
 Pterostichus nigrita
 Pterostichus oblongopunctatus
 Pterostichus quadrifoveolatus
 Pterostichus rhaeticus
 Pterostichus strenuus
 Pterostichus vernalis
 Sericoda quadripunctata
 Sphodrus leucophthalmus
 Stenolophus discophorus
 Stenolophus mixtus
 Stenolophus skrimshiranus
 Stenolophus teutonus
 Stomis pumicatus
 Syntomus foveatus
 Syntomus truncatellus
 Synuchus vivalis
 Tachys bistriatus
 Tachys bisulcatus
 Tachys micros
 Tachyta nana
 Trechoblemus micros
 Trechus austriacus
 Trechus quadristriatus
 Trechus rubens

Література 
 Александрович О. Р. 1991. Жуки жужелицы (Coleoptera, Carabidae) фауны Белоруссии. In: Фауна и экология жесткокрылых Белоруссии. Наука и техника, Минск: 37-78.
 Aleksandrovich O. R., Lopatin I.K., Pisanenko A.D., etc. 1996. The catalogue of Coleoptera (Insecta) of Belarus. Александрович О. Р., Лопатин И. К., Писаненко А. Д. и др. 1996. Каталог жесткокрылых Беларуси. ФФИ, Минск, 1996. 103 с.
 Солодовников И. А. 2008. Жужелицы (Coleoptera, Carabidae) Белорусского Поозерья. С каталогом видов жужелиц Беларуси и сопредельных государств: монография. Витебск: УО «ВГУ им. П. М. Машерова». 325 с.

Посилання 
 Сайт «Жужелицы мира» (Carabidae of the World)  
 Жужелицы (Carabidae) — взгляд специалиста 

Туруни
туруни
туруни
туруни